Calpo ou CALPO peuvent renvoyer :
 au calpo, une ancienne unité de masse en Sardaigne.
 au Comité Allemagne libre pour l’Ouest (CALPO), organisation de la Résistance intérieure en France.